Blind kan syfta på:

 Blindhet – synfel som innebär total avsaknad av syn
 Blindsyn – synfel som innebär partiell syn i en del av synfältet
 Blindskrift – skrift skapad för att avläsas med hjälp av fingrarna
 Blind ammunition – ammunition eller sprängladdning helt utan explosiva medel, avsedd för övningsändamål

Personer 
 Anna Maria Blind (1937–), samisk skådespelare
 Daley Blind (1990–), nederländsk fotbollsspelare
 Danny Blind (1960–), nederländsk fotbollstränare och före detta spelare

Kultur 
 Blindheten, roman från 1995 av den portugisiske författaren José Saramago

Se även 
 Blind date, en dejt mellan personer som aldrig träffats tidigare 
 Blinda fläcken, området på näthinnan där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven
 Blindgångare, ammunition och bomber som inte exploderat som tänkt efter avfyrning
 Blindspot, amerikansk TV-serie
 Blindtest eller blindning, att hemlighålla centrala omständigheter för deltagare i en undersökning tills resultaten skall bearbetas